Сан Еметерио има више значења:

 Сан Еметерио (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Сан Еметерио (Хенерал Плутарко Елијас Каљес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику